Sabariz ist der Name folgender Orte:
 in Portugal:
 Sabariz (Bragança), Ort in Bragança
 Sabariz (Castelo de Paiva), Ort in Castelo de Paiva
 Sabariz (Paredes de Coura), Ort in Paredes de Coura
 Sabariz (Vila do Conde), Ort in Vila do Conde
 Sabariz (Vila Verde), Gemeinde in Vila Verde

 in Spanien:
 Sabariz (Ourense), Ort in der Provinz Ourense
 Sabariz (Villacondide), Ort in der Parroquia Villacondide in der Gemeinde Coaña